Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 w Oslo odbył się 6 marca. Wystartowało 58 zawodników, z czego jeden nie dokończył biegu. Drugi złoty medal indywidualnie, a trzeci w całych mistrzostwach zdobył Martin Fourcade. Polacy nie zakwalifikowali się do biegu.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016